Clempson ist der Familienname folgender Personen:

 Clem Clempson (* 1949), britischer Gitarrist
 Frank Clempson (1930–1970), englischer Fußballspieler